Sturgeon Creek (engl. für „Stör-Bach“) ist der Name folgender Fließgewässer:

in Kanada:
 Sturgeon Creek (Assiniboine River), Zufluss des Assiniboine River bei Winnipeg, Manitoba
 Sturgeon Creek (Black River), Zufluss des Black River bei Victoria, Northumberland County, New Brunswick
 Sturgeon Creek (Eriesee), Zufluss zum Eriesee bei Leamington, Essex County, Ontario
 Sturgeon Creek (Huronsee), Zufluss zum Huronsee bei Wasaga Beach, Simcoe County, Ontario
 Sturgeon Creek (Little Smoky River), Zufluss des Little Smoky River bei Valleyview, Alberta
 Sturgeon Creek (Mather I Creek), Zufluss des Mather I Creek im Rainy River District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Sturgeon Creek (Kentucky River), Nebenfluss des Kentucky River bei Heidelberg, Kentucky
 Sturgeon Creek (North Laramie River), Zufluss des North Laramie River im Albany County, Wyoming
 Sturgeon Creek (Nottoway River), Zufluss des Nottoway River bei Warfield, Virginia
 Sturgeon Creek (Ocmulgee River), Zufluss des Ocmulgee River bei Fitzgerald, Georgia
 Sturgeon Creek (Red River), Zufluss des Red River bei Adams, Tennessee
 Sturgeon Creek (Tittabawassee River), Zufluss des Tittabawassee River bei Midland, Michigan

Siehe auch:
 Sturgeon River